James Laurinaitis – ex giocatore di football americano statunitense 
 John Laurinaitis – manager, dirigente ed ex wrestler statunitense
 Joseph Michael Laurinaitis, noto come Road Warrior Animal – wrestler statunitense